Conseil présidentiel peut désigner :
 Conseil présidentiel (Bénin) ;
 Conseil présidentiel (Hongrie) ;
 Conseil présidentiel (Irak) ;
 Conseil présidentiel (Iran) ;
  ;
 Conseil présidentiel (Turquie) ;
 Conseil présidentiel (Union soviétique) ;
 Conseil présidentiel (Yémen) ;
 Conseil présidentiel (Yémen du Nord) ;
 Conseil présidentiel (Yémen du Sud) ;
 Conseil présidentiel pour l'Afrique ;
 Conseil présidentiel andin.